Scott je lahko:
 Scott (ime)
 Scott (priimek)
 ameriška znamka koles;
 baza VL ZDA Scott AFB